HMS Eagle kan verwijzen naar een van de volgende Britse oorlogsschepen:

 HMS Eagle (1592) - onderhoudsschip in gebruik voor kielhalen
 HMS Eagle (1650) - inieschip
 HMS Eagle (1660) - linieschip, later vuurschip
 HMS Eagle (1670) - vuurschip
 HMS Eagle (1672) - vuurschip
 HMS Eagle (1679) - linieschip
 HMS Eagle (1696) - adviesschip
 HMS Eagle (1745, vuurschip) - vuurschip
 HMS Eagle (1745, linieschip) - linieschip
 HMS Eagle (1754) - sloep
 HMS Eagle (1774) - linieschip
 HMS Eagle (1794) - kanonneerboot
 HMS Eagle (1803) - kanonneerboot
 HMS Eagle (1804) - kanonneerboot
 HMS Eagle (1812) - kanonneerboot
 HMS Eagle (1814) - kanonneerboot
 HMS Eagle (1918) - vliegdekschip
 HMS Eagle (1951) - vliegdekschip